Kinematografia:
 John Carter – film w reżyserii Andrew Stantona z 2012 roku
 John Carter – postać z książki Edgara Rice Burroughsa pt. John Carter of Mars
 John Carter – inżynier dźwięku, laureat Oscara za film Szczęki
 John Carter – montażysta
 dr John Carter – postać serialu Ostry dyżur
 John Carter – aktor

Inne:
 John Carter – słynny XVIII-wieczny rabuś powiązany z Prussia Cove
 John Carter – deputowany okręgu wyborczego Scarborough w latach 1386-1419 (nie licząc trzech dłuższych przerw)